Eilean Mòr (schottisch-gälisch für „Große Insel“) bezeichnet folgende Inseln vor Schottland:

Meeresinseln:
 die Hauptinsel der Flannan Isles in den Äußeren Hebriden mit gleichnamigem Leuchtturm
 die Hauptinsel der Crowlin Islands vor der Insel Skye
 Eilean Mòr (Burnt Islands), unbewohnte Insel im Firth of Clyde
 Eilean Mòr (Jura), eine Insel der Inneren Hebriden im Jura-Sund

Süßwasserinseln:
 eine Insel im Loch Finlaggan auf der Insel Islay
 eine Insel im Loch Gorm auf der Insel Islay